Стильбе́н — ароматический углеводород из группы диарилэтиленов, 1,2-дифенилэтилен (C6H5)CH=CH(C6H5). Существует два стереоизомера стильбена:
 цис-стильбен (англ. cis-stilbene, (Z)-stilbene).
 транс-стильбен (англ. trans-stilbene, (E)-stilbene).